Angelini Tower – wieżowiec w Maracaibo w Wenezueli. Budynek zaprojektowany został z przeznaczeniem do celów mieszkalnych.
Budowa rozpoczęła się w 2006, a zakończyła się w 2009.

Zobacz też 
 Centro Financiero Confinanzas

Bibliografia 
 The World's Best Skylines

Linki zewnętrzne 
 Skyscraperpage

Caracas
Wieżowce pomiędzy 100 a 149 metrów